Мокрањчева кућа може да буде:
 Мокрањчева кућа у Београду
 Мокрањчева кућа у Неготину